Стивен Филлипс:
 Филлипс, Стивен (1864—1915) — английский поэт.
 Филлипс, Стивен (1823—1897) — американский юрист, государственный деятель Королевства Гавайи.
 Филлипс, Стивен (род. 1978) — английский футболист.
 Филлипс, Стивен (род. 1948) — английский певец и музыкант.
 Филлипс, Стивен Джон (род. 1978) — английский футболист.